Марусяк Дмитро — один з ватажків карпатського опришківства початку 19 ст.
 Марусяк Дмитро («Зайчик») (1920–?) — лицар Золотого хреста бойової заслуги 1 класу.
 Марусяк Олег Романович ( 1968) — український приватний підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Марусяк Олександр Федорович ( 1941) — український радянський діяч. Депутат Верховної Ради СРСР 8-го скликання.
 Марусяк Юрій Михайлович — полковник Державної служби України з надзвичайних ситуацій, кавалер ордена «За мужність».